Almenno San Bartolomeo, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie en Italie ;
 Almenno San Salvatore, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie en Italie.